Potpeschnigg ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Potpeschnigg (1847–1932), österreichischer Pianist, Komponist und Zahnarzt, Enkel von Karl von Holtei 
 Karl Potpeschnigg (* 1845; † 1901), österreichischer Jurist und Bürgermeister in Stainz, Bruder von Heinrich Potpeschnigg
 Wilhelm Potpeschnigg (* 1846; † 1900), Bruder von Heinrich Potpeschnigg
 Josef Potpeschnigg (1809–1893), österreichischer Jurist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, Schwiegersohn von Karl von Holtei